Cuckoo steht für:

 Cuckoo Moray, indische Schauspielerin und Tänzerin
 Cuckoo (2009), britischer Film
 Cuckoo (2014), indischer Film
 The Cuckoo, russischer Film
 Cuckoo (Fernsehserie), britische Fernsehserie
 Cuckoo Weir Stream, Fluss
 Sopwith Cuckoo, Doppeldecker-Torpedobomber
 Cuckoo, cuckoo, what do you do?, englischer Kinderreim